Eye for an Eye – polska grupa muzyczna
 Eye for an Eye – debiutancki album grupy Corrosion of Conformity
 Eye for an Eye – singel grupy UNKLE z albumu Never, Never, Land

Zobacz też 
 Oko za oko